Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 186001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 sierpnia 2001 do 10 października 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

186001-186100

186101-186200

186201-186300

186301-186400

186401-186500

186501-186600

186601-186700

186701-186800

186801-186900

186901-187000

Przypisy 

Lista planetoid 186001-187000